Plusieurs navires de l'United States Navy ont été nommés USS Scamp :
 l', un sous-marin de classe Gato lancé en 1942 ;
 l', un sous-marin de classe Skipjack lancé en 1960.

Scamp